Купата́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Купатадзе, Давит (род. 1991) — грузинский футболист.
 Купатадзе, Звиад Тариелович (род. 1979) — грузинский футболист, игрок в мини-футбол.
 Купатадзе, Константин (род. 1983) — грузинский боксёр-любитель.
 Купатадзе, Лазаре (род. 1996) — грузинский футболист.